Am Pfarrhof 1 steht für:
 Am Pfarrhof 1 (Eickeloh), Niedersachsen, siehe Liste der Baudenkmale in Eickeloh #Baudenkmale
 Am Pfarrhof 1 (Engelthal), Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Engelthal #Engelthal
 Am Pfarrhof 1 (Maintal), Hessen, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Maintal #Hochstadt
 Am Pfarrhof 1 (Monzernheim), Rheinland-Pfalz, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Monzernheim
 Am Pfarrhof 1 (Postau), Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Postau #Baudenkmäler in Postau

siehe auch:
 Am Pfarrhof
 Pfarrhof 1